xly – codice ISO 639-3 della lingua elima (cf. Elimi)